Пленсия (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 5,79 км². Население — 4 292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км. Конечная станция метро Бильбао.

История 
Город основан в 1299 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del ayuntamiento

Муниципалитеты Бискайи